Voici les effectifs des sélections qui concourent pour l'épreuve de football aux Jeux olympiques d'été de 1988, à Séoul.

Allemagne de l'Ouest 
Sélectionneur :  Hannes Löhr

Argentine 
Sélectionneur :  Carlos Pachamé

Australie 
Sélectionneur :  Frank Arok

Brésil 
Sélectionneur :  Carlos Alberto Silva

Chine 
Sélectionneur :  Gao Fengwen

Corée du Sud 
Sélectionneur :  Kim Jung-nam

États-Unis 
Sélectionneur : / Lothar Osiander

Guatemala 
Sélectionneur :  Jorge Roldán

Irak 
Sélectionneur :  Ammo Baba

Italie 
Sélectionneur :  Francesco Rocca

Nigeria 
Sélectionneur :  Manfred Höner

Suède 
Sélectionneur :  Benny Lennartsson

Tunisie 
Sélectionneur :  Antoni Piechniczek

Union soviétique 
Sélectionneur :  Anatoli Bychovets

Yougoslavie 
Sélectionneur :  Ivica Osim

Zambie 
Sélectionneur :  Samuel Ndhlovu

Football aux Jeux olympiques
Jeux olympiques
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1988